Italienisches Volk steht für:
 die Italiener als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die italienische Staatsangehörigkeit besitzen